Pezzan – frazione di Carbonera, in provincia di Treviso
Pezzan – frazione di Istrana, in provincia di Treviso